Rances kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Rances, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Rances, Vaud, ort och kommun,